Sé est une abréviation usuelle, en portugais, pour l'expression latine « Sedes Episcopalis », signifiant « siège épiscopal » en français. Elle est passée dans le langage courant en tant que nom commun, signifiant « cathédrale ». Ce nom peut aussi désigner diverses localités (dont une dont le nom est sans rapport avec la langue portugaise) :
  au Brésil :
 Sé, district de la cité de Salvador, située dans l'État de Bahia ;
 Sé, district de la cité de São Paulo, située dans l'État de São Paulo, où sont notamment situées ;
 la station de métro Sé ;
 la cathédrale de la Sé
  en Hongrie :
 Sé, municipalité située dans le megye (département) de Vas ;
  à Macao :
 Sé, paroisse de la municipalité de Macao ;
  au Portugal :
 Sé, paroisse civile de la municipalité d'Angra do Heroísmo, située dans l'île de Terceira et la région autonome des Açores ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Bragance, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Faro, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Funchal, située dans l'île et  région autonome de Madère ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Guarda, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Lamego, située dans le district de Viseu et la région Nord ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district et la région de Lisbonne ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Portalegre, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
 Sé, paroisse civile de la municipalité de Porto, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Sé e São Pedro (auparavant connue sous le seul nom de « Sé »), paroisse civile de la municipalité d'Évora, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo.